Orlando Luz e Felipe Meligeni Alves erano i detentori del titolo ma solo Meligeni Alves ha deciso di difendere il titolo in coppia con Marcelo Demoliner.

In finale Geoffrey Blancaneaux e Renzo Olivo hanno sconfitto Diego Hidalgo e Cristian Rodríguez con il punteggio di 6-4, 2-6, [10-6].

Teste di serie 

  Alexander Erler /  Lucas Miedler (quarti di finale)
  Diego Hidalgo /  Cristian Rodriguez (finale)

  Luciano Darderi /  Fernando Romboli (semifinale) 
  Zdeněk Kolář /  Denys Molčanov (ritirato)

Wildcard 

  Sebastian Gima /  Filip Cristian Jianu (primo turno)

  David Ionel /  Mircea Alexandru Jecan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Iași Open 2022